Heatstroke ist der Originaltitel folgender Filme:

 Heatstroke – Ein höllischer Trip, ein US-amerikanischer Actionfilm von Evelyn Purcell (2013)
 Heatstroke – Insel der Aliens, ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Andrew Prowse (2008)